O rio Guagi um curso de água que banha o estado da Paraíba, Brasil.

Guagi